Камшилов — фамилия; имеет женскую форму Камшилова.
 Камшилов, Михаил Михайлович (1910—1979) — советский биолог, генетик-эволюционист и гидробиолог, доктор биологических наук, профессор.
 Камшилов, Олег Анатольевич (род. 1969) — российский государственный деятель, юрист. Прокурор Республики Крым.